Call Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Call Mountain (Montana)	
 Call Mountain (Pennsylvania)